Ocauçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ocauçu (ort), São Paulo, 
 Ocauçu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar